Tasersuaq bezeichnet:
 Tasersuaq (See, Alluttoq, nördlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasersuaq (See, Alluttoq, südlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasersuaq (See, Paakitsoq) (auch Paakitsup Tasia), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Iginniarfik), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Niaqornaarsuk), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Ikkamiut Kangerluarsuat), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasersuaq (See, Kangerlussuaq) (auch Tasersuaq Aallaartagaq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Alluitsup Paa), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasersuaq (See, Tasermiut Kangerluat), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasersuaq (See, Narsaq), See im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasersuaq (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasersuaq (See, Kangerluarsorujuk), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Savissivik), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasersuaq (See, Tasikuluulik), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasersuaq (See, Qeqertarsuaq), See im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tasersuaq (See, Sallersua), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Sarfannguit), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasersuaq (See, Kiatassuaq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Nuussuaq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, Qoqaarissorsuaq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, Sigguup Nunaa), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, Tuttuqqortooq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Upernavik) (Tyfussø), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuaq (See, Amitsuatsiaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Drygalski Halvø), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Ikerasak), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Karrat), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Niaqornat), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, Salliaruseq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuaq (See, bei Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland